Le Grand Prix moto d'Allemagne 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 11 au  sur le Sachsenring devant 89 401 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Sport en Allemagne en 2014
Sport en juillet 2014
All